Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten, Spiele der tschechoslowakischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1946 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1993

Länderspielbilanzen

Wettbewerbe 

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Weblinks 
 FIFA-Spiele und Ergebnisse der Tschechoslowakei

Tschechoslowakei
!Landerspiele